Sportzeitung steht für
 Illustrierte Sport-Zeitung (1878–1880)
Allgemeine Sport-Zeitung (1880–1927) 
 Märkische Turn- und Sportzeitung
Mitteldeutsche Sportzeitung (1910–1935)
Sport Zeitung, österreichische Wochenzeitung (aktuell)
L’Équipe, französische Sport-Tageszeitung
La Gazzetta dello Sport, italienische Sport-Tageszeitung
  
Siehe auch:

Sportzeitschrift